Список описывает спортивные события 2014 года.

Олимпийское движение 
 7—23 февраля — XXII зимние Олимпийские игры (Сочи, Россия).
 7 февраля — церемония открытия.
 9 февраля
 Российские фигуристы завоевали первую золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи, победив в командном турнире.
 Итальянец Армин Цоггелер завоевал бронзовую медаль в соревнованиях среди мужчин на одноместных санях — шестую олимпийскую награду в карьере. Второе место занял участник семи Олимпиад — россиянин Альберт Демченко. Победитель состязаний и обладатель рекорда трассы — Феликс Лох из Германии.
 Российская конькобежка Ольга Граф стала бронзовым призёром Игр на дистанции 3000 метров, побив на равнинном катке национальный рекорд, установленный Светланой Высоковой 18 ноября 2005 года в высокогорном Солт-Лейк-Сити. Первую позицию заняла представительница Нидерландов Ирен Вюст, вторую — чешка Мартина Сабликова.
 Биатлонистка Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Словакии, стала двукратной олимпийской чемпионкой в спринте. Российская спортсменка Ольга Вилухина показала второй результат.
 10 февраля
 Мужская сборная России по кёрлингу дебютировала на Олимпиаде. Одержав три победы в девяти матчах, команда заняла седьмое место. Женская команда стала девятой.
 Российский могулист Александр Смышляев завоевал бронзовую медаль в этой дисциплине фристайла, уступив двум канадцам — Александру Билодо и Микаэлю Кингсбери. Для Билодо золотая награда стала второй в карьере.
 11 февраля — южнокорейская конькобежка Ли Сан Хва показала первое время на 500-метровке, ставшее новым олимпийским рекордом. Россиянка Ольга Фаткулина заняла вторую позицию, третьей финишировала Маргот Бур из Нидерландов
 12 февраля — фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков набрали в короткой программе наибольшую сумму баллов за всю историю проведения соревнований среди спортивных пар. Победив и в произвольной программе, они стали двукратными чемпионами домашних Олимпийских игр. Второе место заняли Ксения Столбова и Фёдор Климов, третье — представители Германии Алёна Савченко и Робин Шолковы.
 13 февраля
 Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке (11 февраля он выиграл и пасьют). Первые олимпийские медали в карьере завоевали немец Эрик Лессер (серебро) и россиянин Евгений Гараничев (бронза).
 Сборная Германии по санному спорту финишировала первой в смешанной эстафете. Российская команда, за которую выступали Татьяна Иванова, Альберт Демченко, Александр Денисьев и Владислав Антонов, заняла вторую позицию. Третьими стали представители Латвии.
 14 февраля — Елена Никитина заняла третье место в скелетоне. Чемпионкой стала британка Элизабет Ярнольд, серебряным призёром — Ноэль Пикус-Пэйс из США.
 15 февраля
 Александр Третьяков выиграл первую в истории России золотую олимпийскую медаль в скелетоне.
 Владимир Григорьев занял второе место в забеге на 1000 м в шорт-треке, уступив только Виктору Ану.
 16 февраля — мужская сборная России по лыжным гонкам впервые в истории выиграла олимпийскую медаль в эстафетной гонке, взяв серебро (состав: Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Александр Легков, Максим Вылегжанин). Победу и в мужской, и в женской эстафете одержала команда Швеции.
 17 февраля
 Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала первой в истории трёхкратной олимпийской чемпионкой в личных гонках: масс-старте, индивидуальной гонке и пасьюте.
 Бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода выиграли первую в истории России золотую олимпийскую медаль в соревнованиях двоек.
 Российские фигуристы Елена Ильиных и Никита Кацалапов стали бронзовыми призёрами в танцах на льду, уступив канадцам Тессе Вертью и Скотту Моиру, а также американцам Мерил Дэвис и Чарли Уайту, которые обновили собственный мировой рекорд.
 18 февраля
 Сноубордист Николай Олюнин показал второй результат в бордеркроссе. Победителем стал француз Пьер Вольтье.
 Женская сборная России по хоккею заняла шестое место на олимпийском турнире, мужской коллектив стал пятым.
 19 февраля
 Сноубордист Вик Уайлд выиграл первое в истории России олимпийское золото в параллельном гигантском слаломе, Алёна Заварзина стала третьей в аналогичной дисциплине.
 Российские лыжники Максим Вылегжанин и Никита Крюков завоевали серебряную медаль в командном спринте, проиграв финнам.
 Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален стал восьмикратным олимпийским чемпионом, выиграв вместе с Эмилем Хегле Свендсеном, Турой Бергер и Тириль Экхофф смешанную эстафету. Бьёрндален и Свендсен на Играх в Сочи первенствовали в спринте и гонке с общего старта соответственно.
 20 февраля — фигуристка Аделина Сотникова впервые в российской и советской истории стала победительницей состязаний в женском одиночном катании. Вторую позицию заняла Ким Ён А из Кореи, третью — итальянка Каролина Костнер.
 21 февраля
 Виктор Ан стал шестикратным олимпийским чемпионом в шорт-треке, завоевав три золотых и одну бронзовую медали.
 Российские биатлонистки Яна Романова, Ольга Зайцева, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина заняли вторую позицию в женской эстафете. Лучшее время показали украинки.
 22 февраля
 Российские биатлонисты Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин победили в мужской эстафете.
 Вик Уайлд показал лучший результат в параллельном слаломе.
 Российские конькобежки Ольга Граф, Екатерина Лобышева, Ольга Фаткулина и Екатерина Шихова заняли третье место в командной гонке. Чемпионками и обладателями нового олимпийского рекорда стали голландки.
 23 февраля
 Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов впервые в истории выиграли все награды в 50-километровом масс-старте.
 Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков и Алексей Воевода победили в состязаниях четвёрок.
 Российская сборная выиграла неофициальный общекомандный зачёт зимних Олимпийских игр в Сочи, завоевав 33 медали, в том числе 13 золотых.
 На церемонии закрытия российский флаг пронёс фигурист Максим Траньков.

 7—16 марта — XI Зимние Паралимпийские игры (Сочи, Россия).
 7 марта — церемония открытия. Флагоносцем сборной России стал горнолыжник Валерий Редкозубов, ставший двукратным победителем Паралимпиады.
 8 марта — российские биатлонисты завоевали четыре золотые медали в спринте.
 10 марта — российские лыжники выиграли три золота на длинной дистанции.
 12 марта — канадец Брайан Маккивер победил в лыжной гонке на 1 км среди слабовидящих спортсменов. Для него эта золотая награда стала девятой в карьере. На аналогичной дистанции и в той же категории у женщин первенствовала россиянка Михалина Лысова, завоевавшая четвёртую медаль высшего достоинства.
 14 марта — россияне досрочно победили в медальном зачёте домашних Игр.
 15 марта
 Российский биатлонист и лыжник Роман Петушков стал шестикратным паралимпийским чемпионом.
 Впервые выступавшая на Паралимпиаде российская команда по кёрлингу уступила в финале паралимпийских соревнований канадцам. Третье место заняла сборная Великобритании. Другие дебютанты Игр — российские хоккеисты — также завоевали серебро, проиграв американцам с минимальным счётом. Бронзовыми призёрами стали представители Канады.
 16 марта
 Россия побила рекорд сборной Австрии по общему количеству медалей на одной зимней Паралимпиаде, установленный в 1984 году в Инсбруке (70 наград: 34 золотых, 19 серебряных и 17 бронзовых). Россияне попадали на пьедестал в Сочи 80 раз (30+28+22).
 Состоялась церемония закрытия XI Паралимпийских зимних игр. Российский флаг несла Михалина Лысова.

 16—28 августа — II Летние юношеские Олимпийские игры (Нанкин, Китай).

Автоспорт 
 5—18 января — Ралли Дакар (Аргентина, Боливия и Чили). Российский экипаж Андрея Каргинова выиграл ралли в зачёте грузовиков.
 16 марта — Даниил Квят стал самым молодым пилотом Формулы-1, набравшим очки в дебютной гонке (на Гран-при Австралии он финишировал десятым, а после дисквалификации Даниэля Риккардо за превышение топливного лимита поднялся на девятую строчку, заработав два балла). Команда «Ред Булл» подала апелляцию на решение судей FIA об исключении гонщика из протокола, но 14 апреля протест был отклонён.
 14—15 июня — 82-я автомобильная гонка на выносливость (трасса Сарта в окрестностях Ле-Мана, Франция). Победителем стал экипаж Audi Team Sport Joest в составе Марселя Фесслера, Андре Лоттерера и Бенуа Трелуйе.
 12 октября — первое в истории России Гран-при Формулы-1 в Сочи. Победу в гонке одержал британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
 23 ноября — Гран-при Абу-Даби. Британский гонщик Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке и стал двукратным чемпионом мира в классе Формула-1, россиянин Даниил Квят занял 15 место в общем зачёте. Кубок конструкторов впервые в истории завоевала команда «Мерседес».

Баскетбол 
 27 марта — московское «Динамо» во второй раз подряд стало обладателем Кубка Европы среди женщин, обыграв в финале одноимённый клуб из Курска.
 13 апреля — команда УГМК из Екатеринбурга завоевала бронзу женской Евролиги. Победителем турнира стал «Галатасарай», серебряным призёром — «Фенербахче» (оба клуба представляют Турцию).
 29 апреля — клуб УГМК в шестой раз подряд стал чемпионом России среди женщин.
 7 мая — испанская «Валенсия» выиграла Кубок Европы среди мужчин, победив в финальной серии казанский УНИКС.
 18 мая — израильский клуб «Маккаби» из Тель-Авива стал шестикратным победителем мужской Евролиги. Московский ЦСКА занял четвёртое место после испанских «Реала» и «Барселоны».
 5—8 июня — чемпионат мира по баскетболу 3×3 (Москва, Россия). Российская сборная заняла третье место.
 13 июня — московский ЦСКА одержал четвёртую победу в Единой лиге ВТБ.
 15 июня — клуб «Сан-Антонио Спёрс» стал пятикратным чемпионом НБА.
 30 августа — 14 сентября — чемпионат мира по баскетболу (Испания). Чемпионами стали баскетболисты США.
 27 сентября — 5 октября — чемпионат мира по баскетболу среди женщин (Турция). Победу одержали американки.

Биатлон 
 29 января — 4 февраля — открытый чемпионат Европы по биатлону (Нове-Место-на-Мораве, Чехия).
 23 марта — француз Мартен Фуркад и финка Кайса Мякяряйнен выиграли общий зачёт Кубка мира.
 21—24 августа — чемпионат мира по летнему биатлону (Тюмень, Россия).

Бокс

Борьба 
 1—6 апреля — чемпионат Европы по борьбе (Вантаа, Финляндия). Сборная России стала лучшей во всех видах программы: как в общекомандном медальном зачёте, так и по набранным очкам.
 8 — 14 сентября — чемпионат мира по борьбе (Ташкент, Узбекистан). Победу одержала сборная России по спортивной борьбе.

Велоспорт 
 26 февраля—2 марта — чемпионат мира по трековым велогонкам в Кали (Колумбия). Россия завоевала одну золотую и четыре бронзовые награды.
 9 мая—1 июня — Джиро д’Италия. Первое место в генеральной классификации занял колумбиец Наиро Кинтана («Movistar Team»).
 5—27 июля — Тур де Франс. Победителем стал итальянец Винценцо Нибали («Pro Team Astana»).
 23 августа—14 сентября — Вуэльта Испании. Лучший результат показал капитан российской велокоманды Team Saxo-Tinkoff испанец Альберто Контадор.

Волейбол 
 16 марта — «Динамо-Казань» впервые в своей истории выиграло женскую Лигу чемпионов, обыграв в финале турецкий «Вакыфбанк». Самым результативным и самым ценным игроком турнира стала Екатерина Гамова; лучшей подающей — итальянка Антонелла Дель Коре (она также выступает за «Динамо»); лучшей блокирующей — американка Джордан Ларсон (по окончании сезона перешла в турецкий «Эджаджибаши»).
 23 марта — «Белогорье» стало победителем мужской Лиги чемпионов, одержав в решающей двухматчевой серии победу над «Халкбанком» из Турции. Казанский «Зенит» занял четвёртое место, уступив польскому клубу «Ястшембски Венгель». Индивидуальные награды российских волейболистов:
 Самый ценный игрок — Сергей Тетюхин («Белогорье»);
 лучший нападающий — Максим Михайлов («Зенит»);
 лучший блокирующий — Дмитрий Мусэрский («Белогорье»);
 fair play — Александр Волков («Зенит»).
 30 марта — «Заречье-Одинцово» впервые стало обладателем женского Кубка вызова, переиграв в финале турецкий «Бешикташ». Наталья Малых признана самым ценным игроком завершившегося розыгрыша еврокубка.
 30 апреля — казанский «Зенит» выиграл мужскую Суперлигу.
 11 мая — «Белогорье» и «Динамо-Казань» стали первыми отечественными чемпионами мира среди клубов. Самыми ценными игроками турнира признаны Дмитрий Мусэрский и Екатерина Гамова. В символические сборные также вошли Сергей Тетюхин, Екатерина Уланова и Регина Мороз, которая решила продолжить карьеру в московском «Динамо».
 15 мая — «Динамо-Казань» в четвёртый раз подряд выиграло женскую Суперлигу.
 24 августа — женская сборная России заняла третью позицию на Гран-при, уступив в «финале шести» командам Бразилии и Японии.
 30 августа — 21 сентября — чемпионат мира по волейболу среди мужчин (Польша). Первое место заняли хозяева турнира.
 23 сентября—12 октября — чемпионат мира по волейболу среди женщин (Италия). Победителями стали представительницы США, сборная России впервые в истории осталась без медалей.

Гандбол 
 12—26 января — чемпионат Европы по гандболу среди мужчин (Дания). Победителем стала сборная Франции. Россияне выбыли на втором групповом этапе.
 7—21 декабря — чемпионат Европы по гандболу среди женщин в Венгрии и Хорватии. Первое место заняла команда Норвегии. Сборная России завершила борьбу уже на первом групповом этапе.

Гимнастика 
 14—18 мая — 30-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике (София, Болгария). Женская сборная России заняла второе место в общекомандном зачёте после Румынии.
 19—25 мая — 31-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин (София, Болгария). Мужская команда РФ выиграла пять золотых медалей.
 13—15 июня — чемпионат Европы по художественной гимнастике (Баку, Азербайджан). Сборная России завоевала 8 золотых наград из 9 возможных.
 21—28 сентября — чемпионат мира по художественной гимнастике (Измир, Турция). Российская команда выиграла 8 золотых и 4 серебряных медали.
 3—12 октября — чемпионат мира по спортивной гимнастике (Китай). Российская команда стала обладателем одной золотой и пяти бронзовых наград.

Горнолыжный спорт 
 16 марта — австрийцы Марсель Хиршер и Анна Феннингер выиграли общий зачёт Кубка мира.
 11 ноября — британская скрипачка и композитор Ванесса Мэй, выступавшая в состязаниях по гигантскому слалому на Олимпийских играх в Сочи в составе сборной Таиланда под фамилией отца Ванакорн, дисквалифицирована на четыре года за фальсификацию результатов на отборочном соревновании в Словении. 4 декабря Мэй обратилась в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (Швейцария) по поводу решений Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) о дисквалификации и отмене её результатов.
 14 декабря — слаломист Александр Хорошилов стал первым призёром этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в российской истории, став обладателем бронзовой медали.

Гребля 
 6 апреля — команда гребцов Оксфордского университета одержала победу в 160-й ежегодной гонке на Темзе.
 6—10 августа — чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ (Москва, Россия).
 24—31 августа — чемпионат мира по академической гребле (Амстердам, Нидерланды).

Дзюдо 
 24—27 апреля — чемпионат Европы по дзюдо (Монпелье, Франция).
 25—31 августа — чемпионат мира по дзюдо (Челябинск, Россия).

Кёрлинг 
 15—23 марта — женский чемпионат мира в канадском Сент-Джоне. Сборная России впервые в истории стала бронзовым призёром соревнований. В финале команда Швейцарии выиграла у сборной Канады со счётом 9:5.
 29 марта—6 апреля — мужской чемпионат мира в Пекине (Китай). Первое место заняли норвежцы, второе — шведы. Россияне стали 11-ми.
 22—29 ноября — чемпионат Европы (Шампери, Швейцария). Женская сборная России проиграла в финале команде Швейцарии со счётом 7:8. В мужском турнире победу одержала сборная Швеции. Россияне не вышли в плей-офф, но отобрались на чемпионат мира 2015.

Конькобежный спорт 
 11—12 января — чемпионат Европы по конькобежному спорту (Хамар, Норвегия).
 17—19 января — чемпионат Европы (Дрезден, Германия). На счету сборной России 6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали.
 18—19 января — чемпионат мира в спринтерском многоборье (Нагано, Япония).
 14—16 марта — чемпионат мира (Монреаль, Канада). Виктор Ан победил на дистанции 1000 м, став лучшим и в многоборье.
 22—23 марта — чемпионат мира в классическом многоборье (Херенвен, Нидерланды).

Лёгкая атлетика 
 7—9 марта — чемпионат мира в помещении (Сопот, Польша). На счету российской команды три золотых медали.
 29 апреля — трёхкратная победительница Чикагского марафона Лилия Шобухова дисквалифицирована до 23 января 2015 года из-за аномальных показателей гематологического профиля биологического паспорта.
 24—25 мая — на Багамских островах прошёл первый чемпионат мира по легкоатлетическим эстафетам.
 13 июня — чемпионка мира 2013 года в эстафете 4×400 м Ксения Рыжова дисквалифицирована до конца 2014 года в связи с обнаружением в допинг-пробе триметазидина.
 12—17 августа — чемпионат Европы по лёгкой атлетике (Цюрих, Швейцария). Сборная России, завоевав три золотых награды, заняла четвёртое место в медальном зачёте.
 28 сентября — 41-й Берлинский марафон. Кениец Деннис Киметто установил новый мировой рекорд — 2:02:57.

Мини-футбол 
 28 января — 8 февраля — чемпионат Европы в бельгийском Антверпене. Сборная России во второй раз подряд стала серебряным призёром, уступив в финале итальянцам (1:3).
 9 апреля — московское «Динамо» стало обладателем Кубка России.
 1 июня — московский клуб «Дина» выиграл мужскую Суперлигу.

Мотоспорт 
 19 сентября — российский гонщик Эмиль Сайфутдинов выиграл личный чемпионат Европы по спидвею.
 9 ноября — испанский пилот команды «Repsol Honda Team» Марк Маркес во второй раз подряд стал чемпионом MotoGP.

Плавание 
 13 мая — обладательница мирового рекорда на дистанции 200 м брассом на короткой воде Юлия Ефимова дисквалифицирована до 28 февраля 2015 года из-за положительной допинг-пробы.
 13—24 августа — чемпионат Европы по водным видам спорта в Берлине.
 2 ноября — венгерская спортсменка Катинка Хоссу и южноафриканец Чад Ле Кло выиграли общий зачёт .
 3—7 декабря — чемпионат мира по плаванию на короткой воде (Доха, Катар). Владимир Морозов, Евгений Седов, Олег Тихобаев и Сергей Фесиков выиграли эстафету 4×50 м кролем с мировым рекордом (1:22.60).

Пляжный футбол 
 8 июня — клуб «Кристалл» из Санкт-Петербурга стал обладателем Кубка европейских чемпионов.
 3 августа — волгоградский «Ротор» впервые стал чемпионом России.
 17 августа — сборная России по пляжному футболу в четвёртый раз выиграла Евролигу.
 28—31 августа — Кубок Европы в Баку (Азербайджан). Россияне завоевали бронзу, уступив в полуфинале будущим победителям — испанцам.
 4—8 ноября — Межконтинентальный кубок (Дубай, ОАЭ). Сборная России заняла второе место, проиграв в финале команде Бразилии. Наставник сборной России Михаил Лихачёв был признан лучшим тренером 2014 года в пляжном футболе.

Прыжки на лыжах с трамплина 
 4 января — Ирина Аввакумова стала первой российской победительницей этапа Кубка мира, который прошёл в городе Чайковский Пермского края.
 22 марта — поляк Камиль Стох и японка Сара Таканаси завоевали Кубок мира.

Регби 
 16 марта — в  по регби победила сборная Ирландии.
 7 мая — красноярский «Енисей-СТМ» стал обладателем первого в истории Суперкубка России по регби.
 15 июня — женская сборная России выиграла чемпионат Европы по регби-7.
 15 сентября — команда «Енисей-СТМ» в шестой раз завоевала звание чемпиона России по регби.
 5 октября — «Енисей-СТМ» стал обладателем Кубка России по регби.
 28 октября — клуб «ВВА-Подмосковье» стал чемпионом России по регби-7.

Сёги 
 17—20 июля — чемпионат Европы по сёги в Будапеште. Первое место впервые в истории чемпионата завоевала сёгистка — Каролина Стычинская из Польши.
 6—7 декабря — 6-й Международный форум сёги в Сидзуоке.

Стрельба 
 6—20 сентября — чемпионат мира по стрельбе (Гранада, Испания).
 21—28 октября — финал  (Габала, Азербайджан). Сборная России завоевала 5 золотых медалей.

Теннис 
 26 января — швейцарский теннисист Станислас Вавринка впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема Открытый чемпионат Австралии. В женском одиночном разряде победу одержала китаянка Ли На. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина уступили в финале турнира в женском парном разряде Саре Эррани и Роберте Винчи из Италии со счётом 4:6, 6:3, 7:5.
 25 мая—8 июня — Открытый чемпионат Франции. В женском одиночном разряде победила Мария Шарапова, лучшим среди мужчин стал испанец Рафаэль Надаль.
 23 июня—6 июля — Уимблдонский турнир.
 25 августа—8 сентября — Открытый чемпионат США. Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли соревнования в женском парном разряде.
 11—19 октября — Кубок Кремля. Россиянка Анастасия Павлюченкова победила в женском одиночном разряде, хорват Марин Чилич — чемпион US Open 2014 года — в мужском.
 20—26 октября —  (Лондон, Великобритания). Чемпионкой в третий раз подряд стала американка Серена Уильямс.
 9 ноября — женская сборная Чехии завоевала Кубок Федерации.
 9—16 ноября —  (Лондон, Великобритания). Первое место в третий раз подряд занял серб Новак Джокович.
 23 ноября — мужская сборная Швейцарии впервые выиграла Кубок Дэвиса.

Триатлон 
 15 марта—18 октября — .
 5 апреля—1 сентября — Мировая серия. Победителями общего зачёта стали испанец Франсиско Хавьер Гомес Нойя и американка Гвен Йоргенсен.
 19—22 июня —  (Китцбюэль, Австрия). Первое место заняли британец Алистер Браунли и швейцарка Никола Шпириг.

Тяжёлая атлетика 
 5—12 апреля — чемпионат Европы по тяжёлой атлетике в Тель-Авиве (Израиль). Сборная России завоевала 12 наград: 6 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую.
 21—28 июня — первенство мира по тяжёлой атлетике среди юниоров (до 20 лет) в Казани.
 8—16 ноября — чемпионат мира по тяжёлой атлетике (Алма-Ата, Казахстан). Россияне Татьяна Каширина и Руслан Албегов завоевали золотые медали в двоеборье.

Фехтование 
 7—14 июня — чемпионат Европы по фехтованию (Страсбург, Франция). Саблисты россиянин Алексей Якименко и украинка Ольга Харлан стали чемпионами Европы в пятый раз.
 24—28 июня — молодёжный чемпионат Европы по фехтованию (Тбилиси, Грузия).
 15—23 июля — чемпионат мира по фехтованию в Казани. Ранее турнир должен был проходить в Софии (Болгария). Первое место в медальном зачёте поделили команды России и Италии.

Фигурное катание 
 15—19 января — чемпионат Европы по фигурному катанию (Будапешт, Венгрия). Россия стала первой в медальном зачёте (2 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых награды).
 20—25 января — чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию (Тайбэй, Китайская Республика).
 12—16 марта — чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию (София, Болгария). Елена Радионова выиграла соревнования среди женщин. Всего же у россиян семь медалей.
 26—30 марта — чемпионат мира по фигурному катанию (Сайтама, Япония). Юлия Липницкая, Ксения Столбова и Фёдор Климов завоевали серебряные награды.
 24 октября—14 декабря — Гран-при по фигурному катанию. Елизавета Туктамышева стала победительницей финального этапа в Барселоне.

Футбол 
 12 января — в Санкт-Петербурге завершился XXVI Мемориал Гранаткина, впервые победила сборная Японии; российская команда стала серебряным призёром.
 13 января — в Цюрихе прошла церемония вручения премии «Золотой мяч». Лучшей футболисткой стала немка Надин Ангерер, лучшим футболистом — португалец Криштиану Роналду.
 24 января—2 февраля — Кубок Содружества, победу впервые одержала сборная Украины. Российская молодёжная сборная стала второй.
 30 января—5 февраля — Объединённый суперкубок 2014 (Израиль). Турнир выиграл донецкий «Шахтёр».
 2 февраля — команда «Сиэтл Сихокс» выиграла у «Денвер Бронкос» в финале Суперкубка американской Национальной футбольной лиги.
 23 февраля — жеребьёвка отборочного турнира Евро-2016. В группе G сыграют сборные России, Молдавии, Черногории, Лихтенштейна, Австрии и Швеции.
 15 марта—4 апреля — чемпионат мира по футболу среди девушек до 17 лет (Коста-Рика).
 22 апреля — Дэвид Мойес уволен с поста главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Исполняющим обязанности тренера был назначен Райан Гиггз, вошедший в штаб нового наставника «МЮ» — голландца Луи ван Галя.
 8 мая — футбольный клуб «Ростов» стал обладателем Кубка России.
 14 мая — футбольный клуб «Севилья» стал победителем Лиги Европы.
 15 мая — московский ЦСКА второй год подряд выиграл чемпионат России по футболу.
 18 мая — главный тренер испанской «Барселоны» Херардо Мартино ушёл в отставку, его преемником стал Луис Энрике.
 31 мая—8 июня —  (Швеция).
 12 июня—13 июля — XX чемпионат мира по футболу (Бразилия). Победителем стала сборная Германии.
 5—25 августа — чемпионат мира по футболу (девушки до 20 лет) (Канада).
 17 августа — сборная Руанды дисквалифицирована в Кубке Африки-2015 из-за грубого нарушения регламента: в её составе на поле появился игрок, имеющий паспорт Демократической Республики Конго.
 18 ноября — сборная Ямайки стала обладателем Карибского кубка.
 4 декабря — УЕФА запретил крымским командам (в частности, севастопольскому СКЧФ, симферопольскому ТСК и ялтинской «Жемчужине») выступать в соревнованиях, проводимых под эгидой РФС, после 1 января 2015 года. В сезоне 2014/2015 клубы приняли участие в Кубке России и первенстве ПФЛ.
 10—20 декабря — клубный чемпионат мира в Марокко. Победу одержал мадридский «Реал».

Хоккей на траве 
 31 мая—14 июня — чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин в Гааге (Нидерланды), который выиграла сборная Нидерландов.
 31 мая—15 июня — чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин в Гааге (Нидерланды), победителями стали хоккеисты Австралии.

Хоккей с мячом 
 26 января — 2 февраля — 34-й чемпионат мира по хоккею с мячом (Иркутск и Шелехов). Победу, как и год назад, одержала сборная России.
 19—22 февраля — седьмой чемпионат мира по хоккею с мячом среди женщин (Лаппеэнранта, Финляндия). Сборная России впервые стала чемпионом мира.
 30 марта — красноярский «Енисей» выиграл чемпионат России, отыграв у московского «Динамо» отставание в три мяча за десять минут. Финальный матч завершился в дополнительное время со счётом 6:5.
 4 ноября — хабаровский «СКА-Нефтяник» завоевал Кубок России.

Хоккей с шайбой 
 30 апреля — магнитогорский «Металлург» впервые стал обладателем Кубка Гагарина, переиграв в финальной серии пражский «Лев». Самым ценным хоккеистом плей-офф признан Сергей Мозякин.
 9—25 мая — 78-й чемпионат мира по хоккею с шайбой (Минск, Белоруссия). Российская сборная выиграла в финале у финской со счётом 5:2, шведы в матче за третье место разгромили чехов — 3:0.
 13 июня — российский защитник клуба «Лос-Анджелес Кингз» Вячеслав Войнов стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Шахматы 
 2—15 марта — чемпионат Европы по шахматам среди мужчин (Ереван, Армения). Лучшим стал Александр Мотылёв, бронзовую медаль завоевал Владимир Федосеев.
 6—17 июля — чемпионат Европы по шахматам среди женщин (Пловдив, Болгария). Победительницей стала россиянка Валентина Гунина.
 1—14 августа — шахматная олимпиада в Тромсё (Норвегия). Женская сборная России заняла первое место.
 7—28 ноября — матч за звание чемпиона мира по шахматам (Сочи, Россия). Со счётом 6,5:4,5 у Вишванатана Ананда из Индии выиграл норвежец Магнус Карлсен, защитивший титул чемпиона мира.

Шашки 
 8—16 апреля — матч за звание чемпиона мира по шашкам-64 (Санкт-Петербург). Россиянин Николай Стручков выиграл у своего соотечественника Гаврила Колесова, защитив чемпионский титул.
 10—15 июня — чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин и женщин (Бангкок, Таиланд). Победителями стали монгол Дул Эрдэнэбилэг и китаянка Алатэнхуа.
 10—25 августа — чемпионат Африки по международным шашкам среди мужчин (Ниамей, Нигер). Первое место занял Фредди Локо, представитель Демократической Республики Конго.
 16—24 августа — чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин (Шартр, Франция. Победил Арно Кордье.
 6—14 октября — чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин и женщин (Таллин, Эстония). Чемпионами стали Ольга Балтажи (Украина) и Рул Бомстра (Нидерланды). Серебряные медали у россиян Тамары Тансыккужиной и Айнура Шайбакова. Впервые призёром стал представитель Франции.
 17—25 октября — чемпионат Европы по русским шашкам среди мужчин и женщин (Санкт-Петербург, Россия). Золотые медали завоевали россиянка Жанна Саршаева и белорус Игорь Михальченко.
 22—24 октября
 Чемпионат мира по турецким шашкам (Измир, Турция). Чемпионом стал представитель Турции Фаик Йилдыс.
 Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин (быстрые шашки) (Измир, Турция). Победу одержал россиянин Айнур Шайбаков.

Другие спортивные события 
 19 апреля — 5 мая — чемпионат мира по снукеру (Шеффилд, Великобритания). Победу одержал британец Марк Селби. Австралиец Нил Робертсон стал первым снукеристом в истории, сделавшим более 100 сенчури-брейков за один сезон (всего в сезоне 2013/2014 исполнил 103 сотенных серии).
 28 апреля — 5 мая — чемпионат мира по настольному теннису среди команд (Токио, Япония).
 1 июля — новозеландский игрок в крикет Лоу Винсент дисквалифицирован пожизненно.
 21 июля — британец Рори Макилрой выиграл Открытый чемпионат Великобритании по гольфу .
 23 июля—3 августа — Игры Федерации Содружества наций (Глазго, Великобритания).
 19 сентября—4 октября — XVII Азиатские игры (Инчхон, Республика Корея).
 4 ноября — скачки Melbourne Cup 2014 завершились победой Протекциониста и гибелью скакуна Эдмайр Ракти.
 20—24 ноября — чемпионат мира по самбо в Нарита (Япония).

Скончались 
 5 января — Эйсебио, португальский футболист. Двукратный обладатель «Золотой бутсы» (1968, 1973), бронзовый призёр и лучший бомбардир чемпионата мира 1966, обладатель Кубка европейских чемпионов 1961/1962, 11-кратный чемпион Португалии, пятикратный обладатель Кубка Португалии, чемпион Североамериканской футбольной лиги (1976).
 6 января — Карел Гут, чехословацкий хоккеист и тренер, член Зала славы ИИХФ и зала славы чешского хоккея.
 8 января — Ирма Хейтинг-Схумахер, нидерландская пловчиха, двукратный призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) и Хельсинки (1952) в эстафете 4×100 м вольным стилем, двукратная чемпионка Европы (1950).
 12 января — Дьюла Тёрёк, венгерский боксёр наилегчайшей весовой категории, олимпийский чемпион 1960 года.
 16 января — Хосе Сулейман, президент WBC, член .
 21 января
 Георгий Славков, болгарский футболист, нападающий, обладатель «Золотой бутсы» (1981).
 Натали Майбёрг, южноафриканская пловчиха, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956).
 23 января
 Франц Габль, австрийский горнолыжник, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Санкт-Морице (1948) в скоростном спуске.
 Урош Марович, югославский ватерполист, чемпион летних Олимпийских игр в Мехико (1968).
 1 февраля — Луис Арагонес, испанский футболист и тренер, в качестве тренера привёл сборную Испании к титулу чемпиона Европы 2008 года.
 8 февраля — Майкон Перейра де Оливейра, бразильский футболист, лучший бомбардир чемпионата Украины 2011/2012.
 13 февраля
 Рихард Мёллер-Нильсен, датский футболист и тренер, в качестве тренера привёл сборную Дании к титулу чемпиона Европы 1992 года.
 Пьеро Д’Инцео, итальянский конник, конкурист. Дважды серебряный призёр Олимпийских игр 1956 года в командном первенстве и 1960 года в индивидуальном первенстве, также четырёхкратный бронзовый призёр: игр 1956 года в индивидуальном первенстве и 1960, 1964 и 1972 годов в командном первенстве. Участник восьми летних Олимпийских игр с 1948 по 1976 годы.
 15 февраля — Еню Димов Вылчев, болгарский борец вольного стиля, чемпион и неоднократный призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, четырнадцатикратный чемпион Болгарии.
 18 февраля — Кристоф Годдарт, бельгийский шоссейный велогонщик. Бронзовый призёр велогонки Париж — Брюссель 2009 года.
 25 февраля — Антонио Серменьо, венесуэльский боксёр, неоднократный чемпион мира по версии WBA (с 3 октября 1998 года по 29 мая 1999 года в полулёгком весе, с 13 мая 1995 года по 1997 год и с 10 октября 1999 года по 4 марта 2000 года в первом полулёгком весе).
 26 февраля — Уэйн Фрай, американский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1952 в академической гребле (восьмёрка).
 11 марта — Мусан Абдул-Муслимов, мастер спорта международного класса по вольной борьбе, чемпион СССР, чемпион Европы.
 12 марта — Зоя Руднова, заслуженный мастер спорта СССР, двукратная чемпионка мира, десятикратная чемпионка Европы по настольному теннису.
 20 марта — Идералду Луис Беллини, бразильский футболист, чемпион мира 1958 и 1962 годов.
 23 марта — Кармело Босси, итальянский боксёр. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960), вице-чемпион Европы. Чемпион мира по версиям WBC и WBA.
 27 марта — Невио Де Цордо, итальянский бобслеист. Участник двух зимних Олимпийских игр, серебряный призёр Саппоро, двукратный чемпион мира.
 4 апреля
 Исмет Атлы, турецкий борец, олимпийский чемпион летних Олимпийских игр в Риме (1960), призёр чемпионатов мира по вольной и греко-римской борьбе.
 Хосе Агилар, кубинский боксёр. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Москве (1980), обладатель серебряной и бронзовой медалей Панамериканских игр.
 7 апреля — Сергей Александрович Нефёдов, советский волейболист, игрок сборной СССР (1949—1952). Двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион СССР, Заслуженный мастер спорта СССР (1952).
 11 апреля — Хельга Меес, немецкая фехтовальщица-рапиристка, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964).
 13 апреля — Рафал Шнайдер, польский саблист, серебряный (1999) и трёхкратный бронзовый (1997, 1998, 2001) призёр чемпионатов мира.
 17 апреля — Карл Майлер, западногерманский профессиональный теннисист и теннисный тренер. Победитель Итогового турнира WCT (1976).
 20 апреля — Митхат Байрак, турецкий борец, чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) и в Риме (1960).
 25 апреля
 Тито Виланова, испанский футболист и главный тренер клуба «Барселона» (2012—2013).
 Станко Лоргер, югославский легкоатлет, серебряный призёр чемпионата Европы в беге на дистанции 110 метров с барьерами (1958), двукратный чемпион Универсиады (1957, 1959).
 26 апреля — Сандро Лопополо, итальянский боксёр. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960). Чемпион мира по версиям WBC и WBA.
 27 апреля — Вуядин Бошков, югославский футболист и тренер, играл на позиции правого вингера. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952).
 28 апреля
 Эдгар Лапрад, канадский хоккеист, член зала хоккейной славы в Торонто.
 Валерий Леонидович Горюшев, советский и российский волейболист, доигровщик, серебряный призёр Игр XXVII Олимпиады в Сиднее (2000).
 2 мая — Андрей Корнеев, российский пловец, Заслуженный мастер спорта России. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Атланте (1996).
 4 мая
 Тойми Алатало, финский лыжник, олимпийский чемпион зимних Олимпийских игр в Скво-Вэлли (1960).
 Елена Балтача, британская теннисистка украинского происхождения. Победительница 14 турниров ITF (10 — в одиночном разряде).
 6 мая — Джимми Эллис, американский боксёр-профессионал, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA.
 7 мая — Уильям Майерс, южноафриканский боксёр, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960).
 10 мая — Мари Кинсиго, эстонская шахматистка, трёхкратная чемпионка Эстонии по шахматам, мастер спорта СССР (1976), мастер ФИДЕ по шахматам среди женщин (1993).
 13 мая — Энтони Вильянуэва, филиппинский боксёр, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964).
 17 мая — Анна Поллату, греческая гимнастка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Сиднее (2000).
 19 мая
 Джек Брэбем, австралийский автогонщик, трёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Збигнев Петшиковский, польский боксёр средней и полутяжёлой весовых категорий. Призёр трёх летних Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион Европы, одиннадцатикратный чемпион Польши.
 22 мая — Маурицио Манелли, итальянский ватерполист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952).
 23 мая
 Жоэл Камарго, бразильский футболист, чемпион мира 1970 года.
 Джон Маккормак, шотландский боксёр, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956).
 26 мая — Николай Леонов, украинский кикбоксер, мастер спорта международного класса, победитель Кубка мира по полноконтактному каратэ (2005), чемпион мира по кикбоксингу (2007).
 28 мая
 Малкольм Глейзер, американский бизнесмен и владелец спортивных команд. Владел контрольным пакетом акций английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», а также являлся владельцем клуба НФЛ «Тампа Бэй Баккэнирс» из города Тампа во Флориде, США.
 Боб Хубрегс, канадский профессиональный баскетболист, выступавший в НБА. Член баскетбольного Зала славы.
 1 июня — Валентин Манкин, советский яхтсмен, трёхкратный олимпийский чемпион, многократный победитель чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР (1968), заслуженный тренер СССР, неоднократный чемпион СССР с 1959 по 1981 годы в различных классах яхт.
 2 июня
 Николай Николаевич Хренков, российский бобслеист, разгоняющий, выступавший за сборную России. Чемпион России, дважды серебряный призёр чемпионата Европы, заслуженный мастер спорта.
 Ивица Брзич, югославский футболист и тренер. Серебряный призёр чемпионата Европы по футболу (1968).
 Геннадий Гусаров, советский футболист и тренер. Серебряный призёр чемпионата Европы по футболу (1964).
 7 июня — Фернандан, бразильский футболист, победитель клубного чемпионата мира 2006 в составе бразильского «Интернасьонала».
 9 июня — Эдмунд Бруггман, швейцарский горнолыжник, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Саппоро (1972) в гигантском слаломе.
 13 июня — Дьюла Грошич, венгерский футболист, вратарь сборной Венгрии. Олимпийский чемпион летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952), серебряный призёр чемпионата мира по футболу (1954).
 20 июня — Обердан Каттани, бразильский футболист, голкипер, серебряный призёр чемпионата Южной Америки 1945 в составе сборной Бразилии.
 23 июня — Магнус Вассен, шведский яхтсмен, бронзовый призёр летних Игр в Хельсинки (1952).
 26 июня
 Лидия Алексеева, советская баскетболистка и тренер. Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы в качестве тренера.
 Нина Хукман-Янковская, советская, позже украинская и нидерландская шашистка. Международный гроссмейстер, многократный призёр чемпионатов мира и Европы, двукратная чемпионка СССР и 11-кратная чемпионка Нидерландов по международным шашкам.
 7 июля — Альфредо Ди Стефано, аргентинский и испанский футболист. Первый член Зала Славы ФИФА.
 20 июля — Берндт Каттер, финский пятиборец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956).
 30 июля — Хулио Грондона, аргентинский футбольный чиновник. Президент Ассоциации футбола Аргентины и вице-президент ФИФА.
 31 июля — Францишек Гонсеница-Гронь, польский лыжник-двоеборец, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Кортина-д’Ампеццо (1956).
 5 августа — Ангела Немет, венгерская легкоатлетка. Олимпийская чемпионка летних Олимпийских игр в Мехико (1968).
 6 августа — Норман Лейн, канадский гребец-каноист, спринтер, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948).
 7 августа — Ральф Брайанс, североирландский мотогонщик, чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам серии MotoGP в классе 50cc (1965).
 10 августа — Константин Александру, румынский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы.
 12 августа — Илья Самохин, бронзовый призёр чемпионата мира (1996) и чемпион Европы (1999) по мини-футболу.
 24 августа — Ильгизар Мардеев, российский автогонщик, мастер спорта международного класса, серебряный призёр Ралли Дакар 2007 в зачёте грузовиков.
 28 августа — Фернандо Сунсунеги, испанский футболист, четырёхкратный чемпион Испании по футболу (1967, 1968, 1969, 1972).
 29 августа — Бьорн Вальдегорд, шведский автогонщик, победитель первого чемпионата мира по ралли среди пилотов (1979).
 17 сентября — Андрей Гусин, украинский футболист и тренер, семикратный чемпион страны.
 24 сентября — Экарт Беркес, западногерманский легкоатлет, победитель чемпионата Европы по лёгкой атлетике в помещении в Софии (1971) на дистанции 60 м с барьерами.
 25 сентября — Дороти Тайлер, британская легкоатлетка, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в прыжках в высоту (1936, 1948).
 30 сентября — Эрик Хансен, датский байдарочник, чемпион и призёр Олимпийских игр в Риме (1960), призёр Олимпийских игр в Мехико (1968).
 4 октября — Фёдор Черенков, советский и российский футболист и тренер, четырёхкратный чемпион страны по футболу, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Москве (1980).
 10 октября — Валерий Карпов, советский и российский хоккеист, чемпион мира 1993 года.
 24 октября — Мбулаени Мулаудзи, южноафриканский легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр в беге на 800 м (2004).
 27 октября — Сензо Роберт Мейива, вратарь сборной ЮАР по футболу, четвертьфиналист Кубка африканских наций (2013).
 9 ноября — Гурам Гугенишвили, грузинский боец смешанного стиля, первый чемпион M-1 Challenge в тяжёлом весе.
 23 ноября — Мюррей Клиффорд Оливер, канадский хоккеист и тренер, пятикратный участник Матча всех звёзд НХЛ.
 24 ноября
 Виктор Васильевич Тихонов, советский хоккеист и хоккейный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион (1984, 1988, 1992), восьмикратный чемпион мира и 13-кратный чемпион СССР, заслуженный тренер СССР (1978), заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (1993).
 Пэт Куинн — канадский хоккеист и тренер, возглавлял сборную Канады на победных для неё Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.
 2 декабря
 Жан Беливо, канадский хоккеист, десятикратный обладатель Кубка Стэнли.
 Ацо Петрович, сербский баскетболист и тренер, выигрывал Кубок России 2008/2009 в качестве наставника БК УНИКС.
 22 декабря — Нэйт Фокс, американский баскетболист, чемпион Эстонии 2009 года.

См. также

Примечания